Hinnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hinnskär (del av ön Iniö), Åboland, 
 Hinnskär (vid Keistiö, Iniö), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar